Во́рскла (в XVI—XVIII веках также Ворскло) () — река, протекающая по территории России и Украины, левый приток Днепра.

Течение 

Исток реки находится на западных склонах Среднерусской возвышенности возле села Покровка (Ивнянский район Белгородской области, Россия). По территории Украины течёт в пределах Сумской и Полтавской областей по Приднепровской низменности. Впадает в Каменское водохранилище на Днепре на расстоянии 514 км от устья последнего возле села Светлогорское (Кобелякский район Полтавской области, Украина).

Бассейн 
Длина реки — 464 км (из них 118 км по территории России, 336 км по территории Украины), площадь водосборного бассейна — 14700 км². Долина реки трапециевидная, шириной до 10—12 км. Пойма асимметрична; правый берег высокий — местами до 80 м, крутой почти на всем протяжении, левый — пологий, местами заболоченный. Течение спокойное, его скорость местами достигает 2 км/ч. Уклон реки — 0,3 м/км. Русло в верхнем и среднем течении очень извилистое, шириной 35-50 м, в нижнем русло выпрямляется, ширина реки достигает 100—150 м. Глубина до 2-4 м, в то же время в верхнем и среднем течении часто встречаются мелководные участки. Дно песчаное, на разливах илистое. Многочисленные песчаные пляжи. Покрывается льдом в начале декабря и вскрывается в марте. Питание реки смешанное. Среднегодовой расход воды в средней части (с. Чернетчина) составляет 16 м³/с, — в устье — 36 м³/с. Минерализация воды составляет: весеннее половодье — 672 мг/дм³; летне-осенняя межень — 766 мг/дм³; зимняя межень — 775 мг/дм³.

Русло реки зарегулировано плотинами ГЭС и шлюзов-регуляторов (возле населённых пунктов Головчино, Грайворон, Великая Писаревка, Куземин, Деревки, Миськие Млынки, Патлаевка, Нижние Млыны, Кунцево, Перегоновка). У села Крапивное Белгородской области России находится водохранилище площадью 110 га и объёмом воды 3,41 млн м³. Вода используется для сельскохозяйственных, бытовых и промышленных нужд. Вдоль русла реки расположены многочисленные сельскохозяйственные земли. Распространено рыболовство.

Флора и фауна 
В реке водятся до 50 видов рыб, большинство из которых карповые: судак, сазан, лещ, щука, окунь, красноперка, карась, густера, линь, плотва, уклейка, бычки-бубыри, пескари, встречаются сомы.

Животный мир представлен зайцами, лисицами, в окрестных лесах можно встретить косуль и кабанов, большое разнообразие птиц: дикая утка, серая цапля, некоторые виды куликов, куропатки, фазан.

Вдоль берегов реки имеются значительные лесные массивы, как хвойные (преимущественно по левому берегу), так и лиственные леса. Разнообразен травяной покров.

Достопримечательности 

Берега реки богаты историческими памятниками. На берегу реки расположен участок «Лес на Ворскле» заповедника «Белогорье» (Белгородская область). Возле Котельвы расположен Ковпаковский лесопарк. В районе железнодорожной станции Ворскла расположен скульптурный комплекс «Поляна сказок». На Ворскле расположены многочисленные пансионаты, санатории и детские лагеря отдыха. В своём верхнем течении река протекает по густонаселённой местности.

До XVIII века Ворскла была судоходной рекой. В месте впадения в Днепр, находилась одна из основных казацких переправ — Переволочная. Так же называлась и расположенная в месте слияния рек крепость.

На берегах Ворсклы 12 августа 1399 года состоялось крупнейшее сражение XIV века между объединённым войском великого князя литовского Витовта и конницей Золотой Орды под командованием Едигея. Войска коалиции понесли тяжелейшее поражение.

В тех же местах в 1709 году произошла знаменитая Полтавская битва.

Населённые пункты 
Вниз по течению:
 Белгородская область: посёлки Яковлево, Томаровка, Борисовка, город Грайворон.
 Сумская область: посёлки Великая Писаревка, Кириковка, город Ахтырка, посёлок Куземин
 Полтавская область: посёлки Бельск, Котельва, Опошня, город Полтава, посёлки Старые Санжары, Новые Санжары, Белики, город Кобеляки.

Притоки 
От истока к устью:

 Лозовая (л),
 Берёзовая (л),
 Лозовая II (л),
 Грайворонка (л),
 Братеница (л),
 Иваны (л),
 Рябинка (л),
 Весёлая Долина (л),
 Ворсклица (п),
 Боромля (п),
 Олешня (п),
 Ахтырка (л),
 Котельва (л),
 Мерла (л),
 Ковжижа (л),
 Коломак (л),
 Тагамлык (л),
 Полузерье (п),
 Кобелячка (п),
 Гусочка (л).

Название 

Часть современных исследователей возводит название реки к скифо-сарматскому субстрату и переводит как «белый» (ср. ).

Название Ворсклы встречается в письменных источниках с 1173 года. Под этим именем река фигурирует и в Ипатьевской летописи. Но и с тех пор и до нашего времени название писалось неоднообразно и побывало в мужском и женском родах: Въръскла, Ворскола, Ворсклъ.

По мнению Б. А. Рыбакова, не разделяемому современными исследователями, название Воръсколъ означало «пограничное укрепление сколотов» (воръ — «забор, бревенчатое укрепление, ограда»).

По другой версии, гидроним Ворскла образован из этнонима «аорсы», — так называли народ, входивший в состав сарматских племен. Позже (до XIV в.) этот этноним был унаследован тюркоязычными кыпчаками. Второй элемент названия «кол» в тюркском, монгольском, тунг.-маньчж. языках «река, долина», то есть река получила название от тюрков по проживавшему на ней народу аорсы.

Существует также версия, согласно которой название Ворскла происходит от мордовского «лес» и мордовского «течь, сочиться, протекать». При таком объяснении название означало бы «лесная река».

Ценное описание реки Ворсклы и её притоков содержится в Книге Большому чертежу XVII века.

См. также 
 Битва на Ворскле

Примечания

Литература 
 Книга Большому Чертежу / Под ред. К. Н. Сербиной. — М.- Л., 1950.

Ссылки 
 

Притоки Днепра
Реки Белгородской области
Реки Сумской области
Реки Полтавской области